Микулаш и Наталья Петрашовские () — дуэт (отец и дочь) из Гуменного (северо-западная Словакия), исполняет народные песни на словацком, русинском и украинском языках.

Биография 
Николай Петрашовский родился в 1952 году, вырос в городе Медзилаборце. Наталья родилась в 1981 году в Гуменне.

Достижения 
В 1989 году Микулаш Петрашовский в составе вокального трио стал лауреатом бардовского конкурса песни «Маковицкая струна». Позже стал петь сосвоей дочерью Натальей.

В 1993 году Микулаш и Наталья Петрашовские стали победителями конкурса народных песен «Zemplin špiva i hutori» в Гуменном.

В 1996 году они стали лауреатами ежегодного Фестиваля украинской песни в Гуменном. В 2001 году были на турне в США. Также участвовали в гастролях в Европе и России.

У 2005 году они стали лауреатами конкурса «Песни моего рода».

Альбомы 
 1995 — Paribčiňa moje
 2000 — Tak malo
 2002 — Za kamjanym mostom
 2016 — Čas letyť
 2016 — Vyznanie

Совместные проекты
 1987: Ej, popid Makovicju — OPUS Czechoslovakia
 2004: A čija to chyža — Vydavateľstvo Slovenský rozhlas

Ссылки 
 Официальная страница
 У Петрашовских будут звучать наши колядки — www.korzar.sme.sk

Примечания 

Музыканты Словакии